Högen kan syfta på:
 Högen, Nordanstigs kommun – en ort i Bergsjö socken i Nordanstigs kommun
 Högen, Västra Frölunda – en gammal by i Västra Frölunda socken
 Högen (vid Lemlaxön, Pargas) – en ö i Pargas stad
 Högen (vid Stortervolandet, Pargas) – en ö i Pargas stad
 Högen, Härjedalens kommun – byggnadsminne och hembygdsgård i Lillhärdals socken
Högen, Krokoms kommun - småort i Krokoms kommun

Se även
Stora Högen
Lilla Högen